Ліза Макші і Мілагрос Секера були чинними чемпіонками, але цього разу Секера не брала участі. Макші грала в парі з Клодін Шоль, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі їх перемогли Івета Бенешова і Нурія Льягостера Вівес.

Анабель Медіна Гаррігес і Дінара Сафіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Бенешова і Льягостера Вівес з рахунком 6–4, 2–6, 7–6(13–11).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 
 ITF tournament profile 

Rosmalen Grass Court Championships
Тур WTA 2005